Butlerville es el nombre de varios lugares en Estados Unidos:

 Butlerville (Arkansas), área no incorporada en el estado de Arkansas;
 Butlerville (Indiana), área no incorporada en el estado de Indiana y
 Butlerville (Ohio), ciudad en el estado de Ohio.